Купата на африканските нации 2012 е 28-о издание на турнира за Купата на африканските нации, континенталния турнир на Африка. Домакини на турнира са Габон и Екваториална Гвинея. Другите кандидати за домакин са Нигерия, Ангола и Либия. Кандидатурите на Мозамбик, Намибия, Зимбабве и Сенегал са отхвърлени.

Отбори

Групова фаза 
Групите А и B ще се играят в Екваториална Гвинея, докато групите C и D ще се проведат в Габон.

Всички часове са в Западноафриканско време (UTC+1).

Група А

Група B

Група С

Група D

Елиминационна фаза

Четвъртфинали

Полуфинали

Трето място

Финал

Външни препратки 
 Купа на африканските нации

Купа на африканските нации
Футбол в Африка
Спорт в Екваториална Гвинея
Спорт в Габон